Tabulator bezeichnet:
 den Mechanismus zur Positionierung auf bestimmte Spalten bei Schreibmaschinen, siehe Typenhebelschreibmaschine#Tabulator
 die Tabulatortaste auf Schreibmaschinen- und Computertastaturen
 ein Tabulatorzeichen (ein spezielles Steuerzeichen in der Textverarbeitung)
 einen Vorsprung in Register-, Karteikarten oder Mappen, siehe Tab (Büromaterial)

Siehe auch:
 Tabulatorstopp
 Tabulatur